Чемпионат мира по фехтованию 1995 проходил в нидерландской Гааге с 18 по 23 июля под эгидой Международной федерации фехтования. Разыгрывалось 10 комплектов наград. Первое общекомандное место заняла сборная Италии.

Гаага в 3-й раз в истории принимала чемпионат мира по фехтованию после 1923 и 1948 года

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте FIE 

Июль 1995 года
Фехтование
Чемпионаты мира в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Гааге
Международные соревнования по фехтованию в Нидерландах